Municipio de Dexter puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dexter (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Richland.
 Municipio de Dexter (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Codington.
 Municipio de Dexter (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cowley.
 Municipio de Dexter (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Washtenaw.
 Municipio de Dexter (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Mower.